

Architettura 
 Cappella Velluti – cappella nella basilica di Santa Croce a Firenze
 Casa Velluti – edificio storico di Firenze
 Villa Velluti – villa veneta della Riviera del Brenta

Persone 
 Claudio Velluti – ex cestista ed ex altista italiano
 Giovanni Battista Velluti – cantante castrato italiano
 Donato Velluti – politico e cronista italiano del XIV secolo
 Donato Velluti Zati di San Clemente – arcivescovo cattolico italiano
 Giovanni Velluti – pianista italiano

Altro 
 Fornace Velluti – sito archeologico industriale in provincia di Venezia
 Velluti e carte vetrate – album di Dori Ghezzi pubblicato nel 1987